Tatjana of ook Tatyana
 Tatjana (voornaam), een Russische voornaam en Romeinse martelares
 Tatyana (inslagkrater), een inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam